

Sigle 
 Pink Floyd: gruppo  musicale
 Polícia Federal: polizia federale brasiliana
 promotore finanziario
 PF – Abbreviazione di Per Favore; frequentemente utilizzata nelle comunicazioni mail e chat

Chimica 
 PF – sigla DIN 7728 e 16780 della fenolformaldeidebdhsg
 pf – abbreviazione di peso formula

Musica 
 pf – abbreviazione di pianoforte

Codici 
 PF – codice vettore IATA di Palestinian Airlines
 PF – codice FIPS 10-4 delle Isole Paracelso
 PF – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Polinesia Francese
 PF – codice ISO 3166-2:FR della Polinesia Francese

Elettronica 
 pF – simbolo del picofarad
 PF – simbolo del petafarad

Informatica 
 .pf – dominio di primo livello della Polinesia Francese
 pf – firewall

Sport 
 PF – nei ruoli della pallacanestro, ala grande (power forward)
 PF – personal fouls, nelle statistiche individuali della pallacanestro americana indica il numero di falli commessi

Topografia 
 PF – Abbreviazione di Punto fiduciale

Zoologia 
 PF – Pseudoflagelliform: abbreviazione per indicare il gruppo di fusuli della ghiandola della seta coronata posta sulle filiere dei ragni

Altro 
 Pf – abbreviazione di pfennig
 PF – targa automobilistica di Pforzheim (Germania)
 pF – Indice numerico lineare correlato al potenziale idrico del terreno
 PF – abbreviazione di Paul Frank
 pf –  per favore